Pieter van Dijke (politicus), een Nederlands politicus
 Pieter van Dijke (predikant), een Nederlands predikant